Тресково — название нескольких населённых пунктов:
 Тресково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Тресково — село в Кабанском районе Бурятия.
 Тресково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.